Ji’ergalangtu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ji'ergalangtu (socken i Kina, lat 42,33, long 111,62), Inre Mongoliet, 
 Ji'ergalangtu (socken i Kina, lat 45,04, long 115,16), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar